

Mitologia greca

Policaone – figlio di Bute marito di Evacme
Policaone – figlio di Lelego